Biografies:
 Pritanis d'Esparta, rei d'Esparta
 Pritanis del Bòsfor, rei del Bòsfor
 Pritanis (escriptor)
 Toponímia: Riu Pritanis, a la Regió del Pont